Baghajati ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Amina Baghajati (* 1966), Medienreferentin
 Tarafa Baghajati (* 1961), syrischer Bauingenieur